Лос Љанитос има више значења:

 Лос Љанитос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Љанитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Љанитос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Љанитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Љанитос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Љанитос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Љанитос (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанитос (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанитос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанитос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанитос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Љанитос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Љанитос (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Љанитос, Ел Ранчито (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Љанитос (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Љанитос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Љанитос (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Љанитос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Љанитос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Љанитос (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос, Тепехилоте (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос, Де Венадо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанитос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Љанитос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос, Ел Чупадеро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос, Лос Пелиљос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанитос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Љанитос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Љанитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Љанитос, Лос Ривера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Љанитос (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Љанитос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Љанитос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Љанитос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Љанитос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Љанитос (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Љанитос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Љанитос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Љанитос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Љанитос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Љанитос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Љанитос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Љанитос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику